Л’Эпин (Вандея) — коммуна во Франции, в департаменте Вандея.
 Л’Эпин (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Л’Эпин (Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Марна.
 Л’Епин-о-Буа — коммуна во Франции, в департаменте Эна.